Karlskrona steht für:
 Karlskrona, schwedische Stadt
 Karlskrona (Gemeinde), schwedische Gemeinde
 Flughafen Ronneby-Karlskrona, schwedischer Flughafen
 Marinehafen Karlskrona, Hauptstützpunkt der schwedischen Marine

 Karlskrona AIF, schwedischer Fußballverein
 FK Karlskrona, schwedischer Fußballverein
 Karlskrona HK, schwedischer Eishockeyverein
 Flottans IF Karlskrona, schwedischer Sportverein

 Karlskrona (Schiff, 1694), schwedisches Kriegsschiff
 Karlskrona (Schiff, 1749), schwedische Kriegsgaleere
 Karlskrona (Schiff, 1939), Zerstörer der Göteborg-Klasse schwedischen Marine, 1940–1974

Carlskrona steht für:
 BK Carlskrona, schwedischer Badmintonverein
 Carlskrona IF, schwedischer Unihockeyverein

 Carlskrona (Schiff, 1686), 70-Kanonen-Linienschiff der schwedischen Marine, 1686–1730
 Carlskrona (Schiff, 1841), schwedische Korvette
 Carlskrona (Schiff, 1980), Minenleger, später Patrouillenschiff, der schwedischen Marine, seit 1982